Tinghøj har flere betydninger:

 Tinghøj (Astrup Sogn) – et areal i Astrup Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Tinghøj (Bjergby Sogn) – et areal i Bjergby Sogn, Morsø Kommune
 Tinghøj (Galtrup Sogn) – et areal i Galtrup Sogn, Morsø Kommune
 Tinghøj (Gistrup Sogn) – et areal i Gistrup Sogn, Aalborg Kommune
 Tinghøj (Gundersted Sogn) – et areal i Gundersted Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Tinghøj (Hadbjerg Sogn) – et areal i Hadbjerg Sogn, Favrskov Kommune
 Tinghøj (Haderup Sogn) – et areal i Haderup Sogn, Herning Kommune
 Tinghøj (Lindknud Sogn) – et areal i Lindknud Sogn, Vejen Kommune
 Tinghøj (Mariager Sogn) – en bebyggelse i Mariager Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Tinghøj (Mollerup Sogn) – et areal i Mollerup Sogn, Morsø Kommune
 Tinghøj (Nørre Galten Sogn) – et areal i Nørre Galten Sogn, Favrskov Kommune
 Tinghøj (Ranum Sogn) – et areal i Ranum Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Tinghøj (Roslev Sogn) – en bebyggelse i Roslev Sogn, Skive Kommune
 Tinghøj (Spentrup Sogn) – et areal i Spentrup Sogn, Randers Kommune
 Tinghøj (Særslev Sogn) – en bebyggelse i Særslev Sogn, Nordfyns Kommune
 Tinghøj (Tvilum Sogn) – et areal i Tvilum Sogn, Silkeborg Kommune
 Tinghøj (Varde Sogn) – en bebyggelse i Varde Sogn, Varde Kommune
 Tinghøj (Vebbestrup Sogn) – et areal i Vebbestrup Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Tinghøj (Vester Tørslev Sogn) – et areal i Vester Tørslev Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Tinghøj (Vindblæs Sogn) – et areal i Vindblæs Sogn, Vesthimmerlands Kommune

 Tinghøj (Lyby Sogn) – et sted i Lyby Sogn, Skive Kommune
 Tinghøj (Svenstrup Sogn) – et areal i Svenstrup Sogn,Mariagerfjord Kommune

 Se også
 Tinghøj Batteri – en del af Københavns Befæstning beliggende i Gladsaxe.
 Tinghøj Vandreservoir – vandanlæg i Gladsaxe
 Tinghøj Vandtårn – vandtårn i Gladsaxe